Bungarus semifasciatus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Bungarus semifasciatus Boie, 1827, synonyme de Bungarus candidus (Linnaeus, 1758)
Bungarus semifasciatus Günther, 1858 nec Boie, 1827, synonyme de Bungarus multicinctus Blyth, 1861

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Elapidae